A 2013-as műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság a 105. alkalommal megrendezett kontinensviadal volt. 
A versenyt 2013. január 21. és január 27. között rendezték meg a horvát fővárosban, Zágrábban, a Dom športovaban.

A párosok versenyét az orosz Tatyjana Voloszozsar, Makszim Trankov duó nyerte, ugyanakkor a jégtáncosok versenyében is orosz kettős – Európa-bajnokságon először diadalmaskodó Jekatyerina Bobrova, Dmitrij Szolovjov – végzett az első helyen. A rövid program után 48,48 ponttal a 16. helyen zárt a magyar Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté jégtánckettős, s a helyezésüket a kűr után is megőriztek.

A spanyol Javier Fernández nyerte meg a férfiak versenyét, aki a 274,87 pontos teljesítményével hazája első Európa-bajnoka lett. A rövid program után még az élen álló, de a szabadkorcsolyázásban csak harmadik helyen végző Florent Amodio ezüstérmet szerzett, a harmadik helyen pedig a – rövid programban a második legjobb teljesítményt nyújtó – cseh Michal Březina végzett. A sportág élő legendája, az orosz Jevgenyij Pljuscsenko elesett a tripla Axel után, melynek következtében csak hatodikként zárta a rövid programot, majd hátfájdalmaira hivatkozva visszalépett a kűrtől.

A nők versenyét Carolina Kostner nyerte meg, és az immár ötszörös Eb-győztes olasz korcsolyázó úgy védte meg a címét, hogy a rövid programban és a kűrben egyaránt a második lett. Az ezüstérem a 2011-ben junior világbajnokságot nyert – pályafutása első felnőtt világversenyén szereplő, mindössze 16 esztendős korcsolyázó – orosz Adelina Szotnyikovának jutott, aki a rövid programban még az élen állt, de a kűr során csak a harmadik legjobb programot mutatta be.

Kvalifikáció 
A következő országok indíthatnak 2, vagy annál több versenyzőt az előző évi verseny alapján:

A versenyszámok időrendje 
A verseny eseményei helyi idő szerint (GMT +01:00):

A versenyen részt vevő nemzetek 
Az Európa-bajnokságon 34 nemzet 148 versenyzője – 71 férfi és 77 nő – vett részt, köztük két magyar sportoló, a Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté jégtáncos duó.

F = férfi, N = nő

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

Nők

Páros

Jégtánc

Jegyzetek

Források

További információk 
 eredmények

Műkorcsolya Európa-bajnokságok
Európabajnokság